Båtgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Båtgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Båtgrund
Båkgrundet
Båthusgrundet
Sämskars Båtgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar